Margaret Bourke-White, een Amerikaanse fotojournaliste
 Bourke-White (inslagkrater), een inslagkrater op Venus genoemd naar Margaret